

Patronymes 

 Alan Woods (1944-), homme politique britannique ;
 A. M. Woods (18?-19?), joueur de crosse américain ;
Ashley A. Woods (1985-), dessinatrice de comics book
 Barbara Alyn Woods (1962-), actrice américaine ;
 Chris Woods (1959-), footballeur anglais ;
  (19?-), zoologiste américain ;
 Dean Woods (1966-2022), coureur cycliste australien ;
 Doris Woods (1902-1956), gymnaste britannique ;
 Earl Woods (1932-2006), officier de l'armée américaine ;
  ;
 Fronza Woods (1950-), cinéaste africaine-américaine ;
 
 George Austin Woods (18?-1905), second Premier ministre des Fidji ;
 George Woods (1943-2022), athlète américain ;
 Granville Woods (1856-1910), inventeur américain ;
 Harry Woods (1889-1968), acteur américain ;
 Ivan Woods (né en 1976), joueur de football international maltais ;
 James Woods (1947-), acteur américain ;
 James Woods (1992-), skieur acrobatique britannique, spécialiste du slopestyle ;
 James Park Woods (1886-1963), soldat australien
 John C. Woods (1903-1950), bourreau américain ;
 Joseph Woods (1776-1864), architecte, géologue et botaniste britannique ;
  (1832-1889), prêtre et géologue britannique ;
 Kimberley Woods (1995-), céiste britannique ;
 Loren Woods (1978-), joueur de basket-ball américain ;
 Martin Woods (1986-), footballeur écossais ;
  ;
 Paula L. Woods (1953-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Phil Woods (1931-2015), musicien américain ;
 Randy Woods (1970-), basketteur américain ;
 Ren Woods (1958-), actrice américaine ;
 Robert Woods (1936-), acteur américain ;
 Robert Woods (1992-), joueur américain de football américain ;
 Rose Mary Woods (1917-2005), secrétaire du président Richard Nixon lors du scandale du Watergate ;
 Ryan Woods (1993-), footballeur anglais ;
 Sara Woods (1922-1985), auteur britannique de roman policier ;
 Skip Woods (1970-), scénariste américain ;
 Stuart Woods (1938-2022), écrivain américain, auteur de thrillers ;
 Taryn Woods (1975-), joueuse de water-polo australienne ;
 Tiger Woods (1975-), golfeur américain ;
 Xavier Woods (1995-), joueur américain de football américain.

Art et culture 

 The Woods, film américain réalisé par Lucky McKee, sorti en 2006 ;
 Wario's Woods (ワリオの森, Wario no mori en japonais), jeu vidéo de puzzle sorti en 1994 ;
 In the Woods... est un groupe norvégien de dark/ambiant metal.

Géographie 

 Comté de Woods, un Comté des États-Unis en Oklahoma ;
 Mission Woods, une municipalité américaine du comté de Johnson au Kansas ;
 Richard V. Woods Memorial Bridge, un pont routier de Caroline du Sud.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais